Claudio Grimaudo (1966) – ex calciatore italiano
 Nicole Grimaudo (1980) – attrice italiana